W-League 2010/2011 var den tredje säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av sju lag, varav sex lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Grundserien vanns av Sydney medan slutspelet vanns av Brisbane Roar.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Se även
 A-League 2010/2011

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2010
2010 i Australien
2011 i Australien
Fotbollssäsongen 2010/2011